Der Belgische Fußball-Supercup ist ein seit 1979 ausgetragener Wettbewerb, bei dem zu Beginn einer Saison der belgische Meister und der belgische Pokalsieger der abgelaufenen Saison in einem einzigen Spiel aufeinandertreffen. Gewinnt ein Verein das Double, tritt dieser gegen den Pokalfinalisten an. Dies war zuletzt 1996 der Fall, als Double-Gewinner FC Brügge gegen Pokalfinalist Cercle Brügge gewann.

Die Spiele im Überblick 

** 1980 und 1982 wurde THOR Waterschei Pokalsieger. Da der Verein jedoch den Amateurstatus besaß, trat der jeweilige Pokalfinalist an.
*** Wegen starken Regens wurde das Spiel am 22. Juli beim Stand von 0:0 nach der ersten Halbzeit abgebrochen. Am 22. Dezember wurde das Spiel neu ausgetragen.

Rangliste der Sieger

Weblinks 
 Liste der Spiele auf belgianfootball.be
 Liste der Spiele auf rsssf.com

Supercup